Евстигнеев, Дмитрий: Евстигнеев, Дмитрий Владимирович (род. 1986) — казахстанский футболист.
 Евстигнеев, Дмитрий Николаевич (род. 1977) — российский хоккеист и тренер.